Адам и Ева има више значења:

 Адам и Ева, први људи по Библији

слике:
 Адам и Ева (Лукас Кранах Старији), слика Лукаса Кранаха Старијег
 Адам и Ева (Тицијан), слика Тицијана
 Адам и Ева (Албрехт Дирер), слика Албрехта Дирера
 Адам и Ева (Јан Госарт), слика Јана Госарта
 Адам и Ева (Густав Климт), недовршена слика Густава Климта
 Адам и Ева (Марк Шагал), слика Марка Шагала
 Адам и Ева (Жан Колон), слика Жана Колона
 Адам и Ева (Рубенс), слика Петера Паула Рубенса
 Адам и Ева (Владимир Буранов-Росине), слика Владимира Буранова-Росинеа

филмови:
 Адам и Ева (филм из 1953), дански филм из 1953.
 Адам и Ева (филм), југословенски филм из 1963.
 Адам и Ева (ТВ филм), југословенски филм из 1969.
 Адам и Ева (филм из 2005), амерички филм из 2005.
 Адам и Ева 66, југословенски филм из 1966.

песме:
 Адам и Ева (народна песма), народна песма Срба из Српске Крајине
 Адам и Ева (песма Здравка Чолића), песма у извођењу Здравка Чолића

остало:
 Адам и Ева (приповетка), приповетка Милоша Црњанског
 Адам и Ева (драма), драма Мирослава Крлеже

Види још 
 Адам (вишезначна одредница)
 Ева (вишезначна одредница)